Classement des pays Africains selon leur PIB par habitant en Parité de pouvoir d'achat (2016)

Notes et références 

Afrique